El término amortiguador puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a un amortiguador, cualquier dispositivo ideado para absorber y mitigar una fuerza, entre los que pueden destacar:

 a un amortiguador de automóvil, componente de automóvil para su adhesión a la vía terrestre;
 a un amortiguador de masa, un sistema de absorción de vibraciones mediante el balanceo de un contrapeso colgante;
 a un amortiguador reológico, un dispositivo variable que utiliza un líquido cuya viscosidad se puede modificar;
 a un amortiguador con plataforma estable para bicicletas que evita interferencias con la pedalada.